Населението на Тайланд през 2007 г. е 63 038 247 души.

Възрастов състав 
(2008)
 0 – 14 години: 21,2% (мъжe 7 104 776 / жени 6 781 453)
 15 – 64 години: 70,3% (мъжe 22 763 274 / жени 23 304 793)
 над 65 години: 8,5% (мъжe 2 516 721/ жени 3 022 281)
(2009)
 0 – 14 години: 20,8% (мъжe 7 009 845 / жени 6 691 470)
 15 – 64 години: 70,5% (мъжe 22 977 945 / жени 23 512 538)
 над 65 години: 8,7% (мъжe 2 594 387 / жени 3 119 225)
(2011)
 0 – 14 години: 19,9% (мъжe 6 779 723 / жени 6 466 625)
 15 – 64 години: 70,9% (мъжe 23 410 091 / жени 23 913 499)
 над 65 години: 9,2% (мъжe 2 778 012/ жени 3 372 203)

Коефициент на плодовитост 
 2008 – 1,64
 2009 – 1,65
 2011 – 1,66

Етнически състав 
 75 % – тай
 14 % китайци
 11 % – други

Религия 
(2000)

 94,6 % – будисти
 4,6 % – мюсюлмани
 0,7 % – християни
 0,1 % – индуисти
 0,1 % – други

Език 
Официален език е тайският.

Външни препратки